Rahlves ist der Familienname folgender Personen:

 Daron Rahlves (* 1973), US-amerikanischer Skisportler
 Friedrich Rahlves (1887–1967), deutscher Bauingenieur und Stadtrat